Numismàtica:
 Marc (mesura), unitat de mesura que permetia fixar la talla dels tipus monetaris
 Marc (moneda), moneda de diversos països europeus:
 Marc alemany o Deutsche Mark
 Marc de l'Alemanya Oriental, Ostmark o Mark der DDR
Marc convertible de Bòsnia i Hercegovina
Marc finlandès
 Reichsmark
 Matemàtiques: 
 Marc afí
 Biblioteconomia: formats MARC
 Persones: Cognoms:Ausiàs Marc o Ausiàs March, poeta valencià
 Franz Marc, pintor alemany
 Joan Marc o March, monjo benedictí i compositor català
 Pere Marc o Pere March, diversos personatges
 Noms: Marc (evangelista), un dels quatre evangelistes
Marc (cèsar), emperador romà d'Orient, fill de Basilisc
 Marc Acili Glabrió, diversos personatges
 Marc d'Alexandria, patriarca d'Alexandria al 
 Marc Antoni, militar i polític romà
 Marc Antoni Crètic, almirall romà
Marc Antoni Gordià, diversos personatges
Marc Àper, orador romà de la Gàl·lia
 Marc Apuleu, magistrat i polític romà
Marc d'Aretusa, bisbe d'Aretusa, màrtir
 Marc Asceta, asceta grec
 Marc Atili Règul, diversos personatges
 Marc Aureli, emperador romà 
Marc Aureli Cotta, diversos personatges
 Marc Barbaci, qüestor romà
Marc de Cerinea, dirigent de la Lliga Aquea
 Marc Cecili Metel, diversos personatges
 Marc Cinci, magistrat romà
Marc Claudi Marcel, diversos personatges
 Marc Claudi Marcel Eserní, diversos personatges
 Marc Coponi, noble romà
 Marc Corneli Frontó, orador romà, el més important després de Ciceró
Marc Cosconi, pretor romà, net del tribú Marc Cosconi
Marc Cocceu Nerva, diversos personatges
 Marc Corneli Cetege, diversos personatges
Marc Curi, diversos personatges
 Marc Deci, diversos personatges
 Marc Diàdoc, escriptor eclesiàstic grec 
Marc Duili, diversos personatges
 Marc Ebuci Elva, diversos personatges
Marc Emili Escaure, diversos personatges
 Marc Emili Lèpid, diversos personatges
 Marc Emili Paule, diversos personatges
 Marc Emilià, general romà, usurpador del tron imperial
 Marc Eremita o Marc Anacoreta o Marc Monjo, notable asceta egipci
 Marc Fabi Vibulà, diversos personatges
Marc Fulvi Flac, diversos personatges
 Marc Fulvi Nobílior I, cònsol el 189 aC 
Marc Fulvi Nobílior II, cònsol el 159 aC 
 Marc Fulvi Nobílior (tribú militar), tribú dels soldats 
 Marc Fulvi Nobílior (conspirador), catalinari
 Marc Fundani, tribú romà
Marc Furi, jurista romà
 Marc de Gaza, escriptor grec 
 Marc Gratidi, diversos personatges
 Marc Octavi Herenni, comerciant romà
 Marc Herenni, diversos personatges
Marc Herètic, maniqueu egipci
 Marc Hieromonac, escriptor grec 
 Marc Horaci Púlvil, diversos personatges
 Marc Juni Brut, polític romà conegut com el Tiranicida 
 Marc Juni Silà, diversos personatges
Marc Laetori, diversos personatges
 Marc Licini Cras Dives, diversos personatges
 Marc Luri, militar i polític romà
Marc Manli Capitolí, diversos personatges
 Marc Meni, diversos personatges
 Marc Minuci Ruf, diversos personatges
 Marc Octavi, diversos personatges
 Marc Oppi, diversos personatges
 Marc d'Òtranto, bisbe d'Òtranto
 Marc Pomponi, diversos personatges
 Marc Plauci Silvà, diversos personatges
 Marc Porci Cató Censorí, escriptor romà, més conegut com a Cató el Vell
Marc Porci Cató Salonià el jove, tribú romà
 Marc Porci Cató Salonià el vell, pretor romà
Marc Porci Cató Uticense, polític romà, més conegut com a Cató el Jove
Marc Quintili Var, diversos personatges
 Marc Semproni Tudità, diversos personatges
 Marc Tici, diversos personatges
 Marc Titini, diversos personatges
 Marc Valeri Messal·la, diversos personatges
Marc Valeri Marcial, poeta llatí, més conegut com a Marcial
 Altres:''
 Marc (equip ciclista), equip ciclista belga de 1978 a 1980
 Marc, aiguardent de brisa de raïm

 marc, bastiment o vasa, ormeig angular format de barres o llistons, que limita i sosté una o algunes peces com quadres o miralls

especialment aquell que va fixat a una paret, seguint el contorn d'una obertura, i en el qual van encaixades i articulades les portes o finestres.